

Cinema 
So I Married an Anti-fan (Suoyi, wo he hei fen jiehunle) – film del 2016 diretto da Kim Jae-young

Televisione 
So I Married an Anti-fan (Geuraeseo naneun antipaen-gwa gyeolhonhaetda) – drama coreano del 2021